A Ilha Pequena é uma ilha fluvial, situada no rio Paraíba do Sul, na altura do município de Volta Redonda, no Sul do estado do Rio de Janeiro, Brasil.

Para efeitos de organização e dentro da divisão setorial de Volta Redonda, está situada no bairro Voldac, Zona Norte da cidade, contígüa à Ilha São João.

Nela se encontram o Parque Aquático Municipal e a sede da Guarda e da Defesa Civil Municipal.

Este parque aquático, construído em 1981, foi desativado em 1987 e revitalizado em 1997, estando em operação até os dias atuais, atraindo por volta de cinco mil pessoas a cada fim de semana.

Ver também
  Lista de Ilhas do Rio de Janeiro

Ligações externas 

Pequena
Pequena